Le district de Tübingen (en allemand Regierungsbezirk Tübingen) est une des quatre circonscriptions allemandes (Regierungsbezirke) du land de Bade-Wurtemberg.
Son chef-lieu est Tübingen.

Situation géographique 

Situé dans le land du Bade-Wurtemberg, il est à moins d'une heure de Stuttgart et à moins de 20km de Reutlingen.

Histoire 
Fondé en 1952 sous le nom district de Wurtemberg du Sud-Hohenzollern (Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern) le district fut renommé comme Tübingen avec un regroupement territorial en 1973.

Administration territoriale 
Le district comprend huit arrondissements et une ville-arrondissement, dont 255 communes, dans trois régions :

 Région Neckar-Alb
 Arrondissement de Reutlingen (RT)
 Arrondissement de Tübingen (TÜ)
 Arrondissement de Zollernalb (BL)
 Région Bodensee-Oberschwaben
 Arrondissement de Ravensbourg (RV)
 Arrondissement de Sigmaringen (SIG)
 Arrondissement du Lac de Constance (FN)
 Région Donau-Iller (à laquelle appartiennent aussi des arrondissements de Bavière):
 Ulm (ville-arrondissement) (UL)
 Arrondissement d'Alb-Danube (UL)
 Arrondissement de Biberach (BC)

Tableau Général des Communes

Voir aussi

Liens externes 
 Gouvernement du district

Division administrative fondée en 1952